Vauciennes kan syfta på:
 Vauciennes, Marne
 Vauciennes, Oise